Shchuchinsk (in kazako Щучинск) è un centro abitato del Kazakistan, situato nella Regione di Aqmola.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Centri abitati della regione di Aqmola